Saint-Colomban ist der Name folgender Orte:
 Saint-Colomban (Carnac), Ortsteil der französischen Gemeinde Carnac im Département Morbihan
 Saint-Colomban (Loire-Atlantique), Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique
 Saint-Colomban (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Colomban-des-Villards, Gemeinde im französischen Département Savoie